Javor Baharov – attore bulgaro
 Vladimir Baharov  – calciatore bulgaro
 Zachary Baharov – attore bulgaro